Расу́лов (, , ) — утворене за російським зразком прізвище в багатьох мусульманських народів. Походить від арабського чоловічого імені Расул (), яке означає «посланець».

Персоналії 
 Абдухамідулло Расулов (1976) — узбецький футбольний арбітр.
 Вугар Расулов (* 1991) — азербайджанський шахіст, гросмейстер.
 Расулов Джабар Расулович (1913—1982) — таджицький радянський державний і партійний діяч.
 Елшод Расулов (1986) — узбецький боксер, призер чемпіонатів світу, чемпіон Азії та Азійських ігор.
 Расулов Ельхан Афсар-огли (1960) — радянський та азербайджанський футболіст, воротар.
 Тимур Расулов (* 1989) — російський хокеїст.
 Луїза Расулова (узб. Luiza Rasulova; 24 квітня 1995) — узбецька актриса і телеведуча.

Примітки 

Азербайджанські прізвища
Таджицькі прізвища
Узбецькі прізвища